Chvátal (Chvátalová), Chvatal, Chwatal, Quatal či Quadal je používané příjmení.

 Drahomíra Matznerová-Chvátalová, česká varhanice
 Juraj Chvátal (* 1996), slovenský fotbalista
 Martin Ferdinand Quadal (Martin Ferdinand Chvátal) (1736–1808)
 Robert Chvátal (* 1968), český manažer
 Václav Chvátal (* 1946), vysokoškolský pedagog

také s krátkým "a"
 Janet Chvatal (* 1964), americká muzikálová zpěvačka
 Karin Chvatal (* 1979), rakouská herečka

Související články
 Franz Xaver Chwatal (1808 – 1879) český komponista a hudební pedagog